Ла Хоја Верде има више значења:

 Ла Хоја Верде (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Хоја Верде, Ел Лусеро (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику